Judengraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Judengraben (Kronach), Dorf der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Gewässer und Talmulden:
 Judengraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Muhr am See, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Judengraben (Augraben), linker Zufluss des Augrabens (zum Aufbach, zur Zusam) bei Roggden, Gemeinde Zusamaltheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Judengraben (Bièvre), linker Zufluss der Bièvre (deutsch Biber oder Biberbach) bei Buhl-Lorraine  (deutsch Bühl), Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Judengraben (Gänsgraben), rechter Zufluss zum Gänsgraben (zur Scheine) in Schnodsenbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Judengraben (Kothgraben), rechtes Bachtal zum Kothbach (zur Feistritz oder dem Feistritzbach, zum Granitzenbach) nach Schellhammer, Katastralgemeinde Kothgraben, Markt Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark
 Judengraben (Lentersheimer Mühlbach) oder Arrenbach, linker Zufluss des Lentersheimer Mühlbachs (zur Wörnitz) bei Schobdach, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Judengraben (Reichenberger Bach), linker Bachtalmulde zum Reichenberger Bach (zum Main) vor Reichenberg, Landkreis Würzburg, Bayern
 Judengraben (Sulm), Talmulde eines episodischen linken Zuflusses der Sulm abwärts von Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Judengraben (Templiner See), zwei Buchten des Templiner Sees verbindender Graben durch die Templiner Vorstadt von Potsdam-Süd, Stadt Potsdam, Brandenburg

Sonstiges:
 Judengraben, ehemaliger Judenfriedhof in Unna im Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen. Siehe Jüdische Friedhöfe in Unna

Siehe auch:
 Judenbach